Ел Тепе има више значења:

 Ел Тепе (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тепе (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику